sachsen-anhaltisch steht für:
 das deutsche Bundesland Sachsen-Anhalt betreffend
 in Sachsen-Anhalt gesprochene Mundarten, siehe Dialekte in Sachsen-Anhalt
 Sachsen-Anhaltische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Sachsen-Anhalts

Siehe auch: